Натуральне число 361
 361 рік до нашої ери
 361 рік нашої ери